Oesolka (Kama), een zijrivier van de Kama in Europees Rusland
 Oesolka (Tasejeva), een zijrivier van de Tasejeva in Midden-Siberië